Cinemas steht für:
 ABC Cinemas, eine Kinokette in Großbritannien
 Europa Cinemas, europäisches Filmtheater-Netzwerk
 Forum Cinemas, ein Filmunternehmen in Litauen